На чемпионате Европы по легкой атлетике 2006 Белоруссию представляют 36 спортсменов.

Результаты 

Золотые медали завоевали:
 Рита Турова - спортивная ходьба 20 км (9 августа)
 Наталья Хоронеко - толкание ядра (12 августа) 
 Иван Тихон - метание молота (12 августа) 
 
Серебряные медали завоевали:
 Андрей Михневич - толкание ядра (7 августа)
 Надежда Остапчук - толкание ядра (12 августа)

Бронзовые медали завоевали:
 Вадим Девятовский - метание молота (12 августа)

Толкание ядра 
Мужчины
 Квалификация (7 августа)
 Андрей Михневич — 20.49 м (2 место — проходит)
 Павел Лыжин — 19.71 м (11 место — проходит)
 Финал (7 августа)
 Андрей Михневич — 21.11 м (2 место)
 Павел Лыжин — 19.51 м (10 место)

Женщины
 Квалификация (11 августа)
 Наталья Хоронеко - 18.14 (4 место - проходит)
 Надежда Остапчук - 17.90 (7 место - проходит)

 Финал (12 августа)
 Наталья Хоронеко - 19.43 (1 место)
 Надежда Остапчук - 19.42 (2 место)

Метание молота 
Мужчины
 Квалификация (9 августа)
 Иван Тихон — 77.21 (3 место — проходит)
 Вадим Девятовский — 76.87 (5 место — проходит)
 Андрей Воронцов — 75.15 (10 место — проходит)

 Финал (11 августа)
 Иван Тихон - 81.11 (1 место)
 Вадим Девятовский - 80.76 (3 место)
 Андрей Воронцов - 3 заступа - снят

Женщины
 Квалификация (7 августа)
 Мария Смолячкова — 69.19 (3 место — проходит)
 Ольга Цандер — 67.54 (9 место — проходит)
 Оксана Менькова — 62.85 (23 место — не проходит)

 Финал (8 августа)
 Мария Смолячкова — 71.87 (4 место)
 Ольга Цандер — неудача в трех попытках — снята

Метание диска 
Женщины
 Квалификация (8 августа)
 Ирина Ятченко — 61.00 (8 место — проходит)
 Элина Зверева — 58.72 (12 место — проходит)

 Финал (10 августа)
 Элина Зверева - 61.72 (6 место)
 Ирина Ятченко - 59.65 (10 место)

Метание копья 
Женщины
 Квалификация (12 августа)
 Наталья Шумчук - 57.40 (15 место - не проходит)

Бег 100 метров 
Женщины
 Round 1 (8 августа)
 Елена Невмержицкая — 11.28 (6 место — проходит)
 Юлия Нестеренко — 11.33 (10 место — проходит)

 Полуфинал (9 августа)
 Юлия Нестеренко — 11.28 (3 место — проходит)
 Елена Невмержицкая — 11.45 (6 место — не проходит)

 Финал (9 августа)
 Юлия Нестеренко — 11.34 (6 место)

Бег 400 метров 
Женщины
 Round 1 (8 августа)
 Илона Усович — 51.34 (4 место — проходит)

 Полуфинал (9 августа)
 Илона Усович — 50.74 (3 место — проходит)

 Финал (10 августа)
 Илона Усович — 50.69 (5 место)

Бег 1500 метров 
Женщины
 Полуфинал (11 августа)
 Светлана Климкович - 4:12.80 (18 место - не проходит)

Эстафета 4х400 
Женщины
 Полуфинал (12 августа)
 Екатерина Бобрик
 Ирина Хлюстова
 Анна Козак
 Светлана Усович
Результат - 3:26.71 (2 место - проходит)

3000 с препятствиями 
Женщины
 Полуфинал (10 августа)
 Алеся Турова - 9:37.01 (1 место - проходит)

Спортивная ходьба 
Мужчины
 Финал 20 км (8 августа)
 Сергей Чернов — 1:23:03 (9 место)
 Андрей Талашко — дисквалифицирован

 Финал 50 км (10 августа)
 Андрей Степанчук - 3:57:27 (16 место)

Женщины
 Финал 20 км (9 августа)
 Рита Турова - 1:27:08 (1 место)
 Елена Гинько - дисквалифицирована

Прыжки в длину 
Женщины
 Квалификация (11 августа)
 Ирина Чернышенко-Стасюк
 Наталья Сафронова

Тройной прыжок 
Женщины
 Квалификация (8 августа)
 Наталья Сафронова — 14.21 (4 место — проходит)

 Финал (9 августа)
 Наталья Сафронова — 14.13 (8 место)

Прыжки с шестом 
Мужчины
 Квалификация (10 августа)
 Игорь Алексеев - 5.55 (10 место - проходит)

Десятиборье 
Мужчины
 100 м (10 августа)
 Александр Пархоменко - 11.33 (789 очков)

 Прыжки в длину (10 августа)
 Александр Пархоменко - 7.13 (845 очков)

 Толкание ядра (10 августа)
 Александр Пархоменко - 15.93 (847 очков)

 Прыжки в высоту (10 августа)
 Александр Пархоменко - 2.00 (803 очков)

 400 м (10 августа)
 Александр Пархоменко - 50.33 (799 очков)

 110 с препятствиями (11 августа)
 Александр Пархоменко - 14.58 (901 очков)

 Метание диска (11 августа)
 Александр Пархоменко - 43.99 (746 очков)

 Прыжки с шестом (11 августа)
 Александр Пархоменко - 4.70 (819 очков)

 Метание копья (11 августа)
 Александр Пархоменко - 66.02 (829 очков)

 1500 м (11 августа)
 Александр Пархоменко - 4:27.99 (758 очков)

 Общий результат
 Александр Пархоменко - 8136 очков (6 место)

Ссылки 
 Состав национальной команды Белоруссии на чемпионате Европы  
 Медальные надежды Белоруссии 

Белоруссия
Белоруссия на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике